Mildren ist der Familienname folgender Personen:

 Frank T. Mildren (1913–1990), US-amerikanischer Offizier, General der US-Army
 Jack Mildren (1949–2008), US-amerikanischer Footballspieler und Politiker